Novella ima više značenja:
 Novella, Salerno
 Novella, Vicenza